Příjmení Hošťálek, přechýleně Hošťálková, nosí více osob:

 Aleš Hošťálek (* 1974) – český fotbalista
 Antonín Hošťálek (* 1950) – český novinář
 Božena Pacáková-Hošťálková (* 1946) – odbornice na zahradní architekturu a publicistka
 Inocenc Hošťálek (1872-1966) – český spisovatel, překladatel z němčiny
 Marek Hošťálek (* 1969) – český fotbalista
 Maxmilián Hošťálek (1878–1944) – český hudebník a kapelník
 Maxmilián Hošťálek (hokejista) (* 2003) – český hokejista
 Maxmilián Hošťálek z Javořice (1564–1621) – primátor Žatce a zemský direktor během stavovského povstání
 Ondřej Hošťálek (* 1991) – český lední hokejista
 Petr Hošťálek (* 1943) – český spisovatel
 Stanislav Hošťálek (* 1947) – český historik, heraldik a spisovatel
 Zdeněk Hošťálek (* 1932) – český mikrobiolog

Související články 
 Hošťálka
 Hošťálková
 Hošťálkovice
 Hošťálkovy

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení